Kaznowscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Kaznowscy herbu Suchekomnaty – polski ród szlachecki